Sewerowie – dynastia w cesarstwie rzymskim panująca w latach 193–235.

Rody rzymskie
!
Członkowie rodzin władców starożytnego Rzymu